

Musica 
 About Us – singolo di Brooke Hogan del 2006
 About Us – album di G Flip del 2019

Televisione 
 About Us – serie televisiva statunitense